Влади́мир Абра́мов:
 Абрамов, Владимир Александрович (род. 2002) — российский футболист.
 Абрамов, Владимир Алексеевич (1949—2014) — советский спортсмен-бегун, рекордсмен СССР в эстафете.
 Абрамов, Владимир Андреевич (род. 1944) — советский врач-психиатр, доктор наук, профессор.
 Абрамов, Владимир Евгеньевич (род. 1939) — российский инженер, лауреат Государственной премии СССР.
 Абрамов, Владимир Иванович (род. 1934) — российский инженер-конструктор.
 Абрамов, Владимир Михайлович (1947—2006) — советский футболист.
 Абрамов, Владимир Никитович (1920—1994) — советский военачальник, генерал-полковник авиации.
 Абрамов, Владимир Никифорович (1920—1994) — Герой Советского Союза.
 Абрамов, Владимир Николаевич (1949—2017) — советский футболист.
 Абрамов, Владимир Фёдорович (1921—1985) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Абрамов, Владимир Юрьевич (род. 1949) — советский легкоатлет (прыжки в высоту).